Siegert ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Siegert, Pseudonym des österreichischen Journalist und Schriftstellers Karl Figdor (1881–1957)
 Andreas Siegert (* 1959), deutscher Politiker (SPD), von 1998 bis 2002 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt
 Anja Siegert (* 1967), deutsche Juristin und Richterin
 Arila Siegert (* 1953), deutsche Tänzerin
 August Siegert (1820–1883), deutscher Maler
 Augustin Siegert (1786–1869), deutscher Miniatur- und Landschaftsmaler sowie Kunstlehrer
 Benjamin Siegert (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Siegert (* 1959), deutscher Medientheoretiker
 Christian Andreas Siegert, kursächsischer Baubeamter
 Daniel Siegert (* 1991), deutscher Popsänger
 Ferdinand Siegert (1865–1946), deutscher Kinderarzt
 Folker Siegert (* 1947), deutscher evangelischer Neutestamentler und Judaist
 Gabriele Siegert (* 1963), deutsche Publizistikwissenschaftlerin

 Harry Siegert (* 1947), deutscher Politiker (Die Linke) und Gewerkschafter, DGB-Vorsitzender in Heidelberg (1989–2002) 
 Heinz Siegert (* 1924), österreichischer Schriftsteller
 Heinz Siegert (Rennfahrer) (* 1950), deutscher Rennfahrer
 Hubertus Siegert (* 1959), deutscher Filmregisseur und -produzent
 Johann Gottlieb Benjamin Siegert (1796–1870), deutscher Mediziner

 Jörg Siegert (* 1959), deutscher Sachbuchautor
 Karl Siegert (1901–1988), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Klaus Siegert (1939–2014), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Leopold Siegert (1888–1959), österreichischer Buchbinder und Restaurator
 Marie Siegert (1861–1941), deutsche Politikerin (DVP), von 1922 bis 1924 Mitglied des preußischen Landtages

 Sigi Siegert (* 1953), deutsche Schauspielerin und Theatermacherin
 Theo Siegert (* 1947), deutscher Betriebswirt

 Wilhelm Siegert (1872–1929), deutscher Offizier, Inspekteur der Fliegertruppen